Anna Olsson (ur. 1976) – szwedzka biegaczka narciarska, specjalistka sprintu.
 Anna Olsson (ur. 1964) – szwedzka kajakarka, wielokrotna medalistka olimpijska.
 Anna Olsson (ur. 1988) – duńska lekkoatletka, sprinterka